Traveller est un des premiers jeux de rôle, publié en 1977.
 Traveller désigne les personnes ayant choisi un mode de vie nomade et souvent tribal en relation avec les cultures punk et free party.
 Traveller est un film de Joe Comerford (1981).
 les Travellers sont une race humaine de fiction dans la série Stargate Atlantis
 Traveller était le cheval du général américain Robert Lee.
 Traveller est le nom de baptême de l'avion américain Grumman American AA-5.
 Traveller est l'album d'Anoushka Shankar, sorti le .

Homophones

 Traveler : Ennemis d'État est une série télévisée diffusée en 2007.
 Travelers en version originals est une série télévisée diffusée en 2016 connue aussi sous le titre francophone Les Voyageurs du temps.
 Traveler désigne un magazine, le National Geographic Traveler.
 Traveler est un magazine inflight diffusé par EasyJet.

Voir aussi
 Travellers : un terme qui désigne une catégorie nomade de la population irlandaise.

Homonymie de titre